Burgos hace referencia a varios artículos:

Origen del concepto
 Plural de Burgo

Lugares
 Burgos, antiguo asentamiento en la isla de Naxos, Grecia;
 Burgos, ciudad de la provincia de Sassari, Italia;
 Municipio de Burgos, municipio del estado de Tamaulipas, México;
 Burgos, cabecera del municipio anterior

En España
 Burgos, capital de la provincia homónima;
 Provincia de Burgos;
 Alfoz de Burgos, comarca en torno a dicha ciudad;
 Archidiócesis de Burgos de la iglesia católica.

Municipios en Filipinas
 Burgos, provincia de Ilocos del Norte;
 Burgos, provincia de Ilocos Sur;
 Burgos, provincia de Isabela;
 Burgos, provincia de La Unión;
 Burgos, provincia de  Pangasinán;
 Burgos, provincia de Surigao del Norte;
 Padre Burgos de Quezón, provincia de Quezón;
 Padre Burgos de Leyte, provincia de Leyte del Sur;
 Burgos, barrio del municipio de Sablayan, provincia de Mindoro Occidental.

Deportes 
 Burgos-BH, equipo ciclista profesional español;
 Burgos Club de Fútbol, equipo de fútbol de la ciudad española;
 Real Burgos Club de Fútbol, equipo de fútbol de la ciudad española.

Derecho
 Leyes de Burgos, en las que se abolió la esclavitud indígena en el Nuevo Mundo.

Gastronomía 
 Queso de Burgos, tipo de queso fresco, típico de la provincia de Burgos;
 Morcilla de Burgos, embutido a base de sangre de cerdo y arroz típica de la gastronomía burgalesa.

Personas 
 Antonio Burgos (1943-), periodista y escritor español;
 Carmen de Burgos (1867-1932), periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer;
 Germán Burgos (1969-), futbolista argentino;
 Gonzalo Alonso de Burgos (), trinitario, escritor y redentor de cautivos español;
 Javier de Burgos  (1778-1848), político español conocido por ser el creador de la división territorial por provincias de España;
 José Apolonio Burgos (1837-1872), héroe nacional filipino;
 Manuel Lázaro Burgos, xilógrafo español del  que firmaba como «Burgos».
 Marcelo Burgos (1984-), periodista deportivo paraguayo